Ласк () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ласкский повят, Лодзинское воеводство. Население — 28 479 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Александрувек
 Анелин
 Балуч
 Боршевице
 Буды-Стрыевске
 Горчин
 Каршев
 Копысть
 Кшуч
 Лопатки
 Маурыца
 Нове-Вжещевице
 Окуп-Малы
 Окуп-Вельки
 Орхув
 Острув
 Рембув
 Ремишев
 Рокитница
 Сенганув
 Стрые-Ксенже
 Стрые-Паскове
 Теодоры
 Вевюрчин
 Воля-Балуцка
 Воля-Ласка
 Воля-Стрыевска
 Вроновице
 Вжещевице
 Нове-Вжещевице
 Выджин
 Зеленцице
 Грабина

Соседние гмины 
 Гмина Бучек
 Гмина Добронь
 Гмина Сендзеёвице
 Гмина Шадек
 Гмина Водзерады
 Гмина Зелюв
 Гмина Здуньска-Воля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства